Knjaschytschi () ist ein Ortsname in der Ukraine

 Knjaschytschi (Browary); Dorf im Rajon Browary, Oblast Kiew
 Knjaschytschi (Kiew-Swjatoschyn); Dorf im Rajon Kiew-Swjatoschyn, Oblast Kiew
 Knjaschytschi (Jampil); Dorf im Rajon Jampil, Oblast Sumy